RS08 steht für:
 RS08, ein in der DDR gebauter Traktor

RS-08 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes

RS08